Шаховской, Яков Кириллович — воевода во времена правления Алексея Михайловича.
 Шаховской, Яков Петрович (1705—1777) — государственный деятель и автор «Записок».